Castedo pode ser:

 Castedo - freguesia no concelho de Alijó, Portugal
 Castedo - freguesia no concelho de Torre de Moncorvo, Portugal

Desambiguação